El Fuerte puede referirse a:

Fuerte de Samaipata, sitio arqueológico de Bolivia;
El Fuerte, municipio de Sinaloa;
El Fuerte, ciudad de Sinaloa;
El Fuerte, personaje de Street Fighter;